Un vencedor es el que gana una competición o una contienda. También puede referirse al nombre de las siguientes construcciones, instituciones y obras artísticas:
Vencedor (1746), navío de línea de la Armada Española de 70 cañones.
Vencedor (1755), navío de línea de la Armada Española de 68 cañones.
Vencedora (1861), corbeta de la Armada Española, presente en los combates de Valpariaso y Callao.
Vencedora (F-36), corbeta de la Armada Española.
Liga Vencedor, entidad independiente de fútbol paraguaya.
La vencedora, composición musical del siglo XIX.